real – moneta
 Real brazylijski (waluta)
 real – typ liczby rzeczywistej w języku programowania Pascal
 Real – sieć hipermarketów
 REAL – zrewidowana europejsko-amerykańska klasyfikacja chłoniaków nieziarniczych

Kluby sportowe:
 Real Betis Balompié – hiszpański klub piłki nożnej
 Real Madryt – hiszpański klub piłki nożnej
 Real Saragossa – hiszpański klub piłki nożnej
 Real Sociedad – hiszpański klub piłki nożnej

Miejscowości w Portugalii
 Real – miejscowość w gminie Amarante
 Real – miejscowość w gminie Castelo de Paiva
 Real – miejscowość w gminie Penalva do Castelo

Miejscowości we Francji
 Réal

Miejscowości w Hiszpanii
 Real – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji
 Ciudad Real – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w  Kastylia-La Mancha